Географическое общество — общественная организация, которая объединяет учёных одной или нескольких стран. Первые географические общества стали появляться в XVII — XVIII веках. В настоящее в мире время существуют более семидесяти географических обществ.

Наиболее известные географические общества:

 
 Армянское географическое общество
 Белорусское географическое общество
 Берлинское географическое общество
 Королевское географическое общество
 
 
 
 Национальное географическое общество
 Русское географическое общество
 
 Французское географическое общество
 Центрально-Азиатское географическое общество

Примечания

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия, Том 5 / Гл.ред. Григорьев А. А. М.:Советская энциклопедия — 1966, 544 с.